Майнфранкские диалекты () — группа восточнофранкских диалектов немецкого языка, распространённая в землях Бавария (Нижняя, Средняя и Верхняя Франкония), Баден-Вюртемберг (Майн-Таубер), Тюрингия (Шмалькальден-Майнинген, Хильдбургхаузен, Зоннеберг, Зуль) и Гессен. Диалекты этой группы широкой полосой проходят вдоль линии Гермерсгеймера, которая делит франкские диалекты юга по признаку Pund/Pfund. Первый признак характерен для рейнско-франкских диалектов, второй — для южнофранкских и собственно майнфранкских.

Границы 
На севере языковая граница может быть проведена в по Зальцбогену и Реннштайгу. На востоке, юге и западе границы диалекта приблизительно совпадают со средневековыми границами епископств Бамберг и Вюрцбург. На востоке и юго-востоке языковая граница называется бамбергским барьером.

Классификация 
В составе майнфранкских диалектов выделяют:
 Таубергрюндский диалект (Taubergründisch)
 Рёнский диалект (Rhöner Platt)
 Унтерфранкский диалект (Unterfränkisch)
 Грабфельдский диалект (Grabfeldisch)
 Геннебергский диалект (Hennebergisch)
 Ицгрюндский диалект (Itzgründisch)
 Бамбергский диалект (Bambergisch)

Литература 
 
 

Южнонемецкие диалекты
Немецкие диалекты в Германии
Диалекты Баварии
Диалекты Баден-Вюртемберга
Диалекты Тюрингии
Диалекты Гессена
Франкония